Чемпіонат Швейцарії з хокею 1997 — 86-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став СК «Берн» (10 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у три етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі, найкраща шістка ще провела два кола, так само як і четвірка, вісімка найкращих клубів в плей-оф розіграли звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Підсумкова таблиця 1-6 місця

Підсумкова таблиця 7-10 місця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 СК «Берн» — Цюрих СК 3:5, 1:3, 7:2, 5:2, 5:2
 «Давос» — ХК «Фрібур-Готтерон» 4:3, 5:4 (ОТ), 4:3
 «Цуг» — СК «Рапперсвіль-Йона» 2:1, 2:0, 3:1
 ХК «Лугано» — ХК «Клотен» 3:5, 3:2, 3:2 (ОТ), 7:1

Півфінали 
 СК «Берн» — ХК «Лугано» 1:0 (ОТ), 1:3, 6:3, 6:3
 «Цуг» — «Давос» 2:1, 4:3 (Б), 6:4

Фінал 
 СК «Берн» — «Цуг» 1:4, 5:2, 3:2 (ОТ), 4:0

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 
 НЛА на hockeydb.com 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1997 у швейцарському спорті